Brooke est un nom propre qui peut désigner :

Nom de famille 

 Alan Francis Brooke, militaire britannique
 Amy Brooke
 Arthur Brooke
 Arthur de Capell Brooke (1791 - 1858), écrivain et voyageur britannique ;
 Ashlynn Brooke
 Charles Brooke, Rajah de Sarawak
 Charles Vyner Brooke, Rajah de Sarawak ;
 Charlotte Brooke (1740-1793) une traductrice et poétesse irlandaise ;
 Christine Brooke-Rose
 Clive Brooke, baron Brooke d'Alverthorpe (1942-), est un syndicaliste britannique et membre de la Chambre des lords.
 Edward Brooke (1919-2015), sénateur américain ;
 Frances Brooke
 Heather Brooke
 Henry Brooke
 Henry-James Brooke
 James Brooke, Rajah de Sarawak
 John Mercer Brooke (1826-1906), marin, ingénieur et scientifique américain ;
 John Rutter Brooke (1838-1926), officier américain ;
 Lauren Brooke
 Martin Brooke
 Rebecca Brooke (1952-2012), actrice américaine ;
 Robert Brooke (1760-1810), gouverneur de l'État de Virginie
 Robert Brooke-Popham (1878-1953)
 Roger Brooke Taney
 Robin Brooke
 Rupert Brooke
 Teresa Brooke, joueuse de squash anglaise puis hongkongaise ;
 Tyler Brooke (1886-1943), acteur américain ;
 Van Dyke Brooke
 Victor Brooke
 Walter Brooke
 
 Zinzan Brooke

Prénom

Toponymie

Brooke, Norfolk (village)
 Brooke, village du Rutland.

Brooke-Alvinston, municipalité de l'Ontario.

Comté de Brooke
 Fort Brooke

Autres 
 Brooke Bond, une marque de thé
 Brooke Army Medical Center (BAMC - SAMMC-North)
 Brooke, une marque automobile

Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom américain
Patronyme anglais